Rademacher:
 Erich Rademacher (1901, Magdeburg  1979, Stuttgart), en simmare
 Franz Rademacher (1906, Neustrelitz  1973, Bonn)
 Hans (Adolph) Rademacher (1892, Wandsbek  1969, Haverford), en tysk matematiker
 Ingo Rademacher (º  1971, Iserlohn)
 Joachim "Aki" Rademacher (1906, Magdeburg  1970)
 Johann Gottfried Rademacher (1772, Hamm  1850)
 Joseph (Constantin) Rademacher (Radermacher)
 Peter Rademacher (º  1928, Tieton), en amerikansk boxare
 Reinhold Rademacher (1609  1668)
 Rudolf Rademacher (1913, Lüneburg  1953, Lüneburg)

tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken